Sam Myhrman kan syfta på:

* Sam Myhrman (1868–1926), svensk militär
 Sam Myhrman (1912–1965), svensk militär